Alfaroa är ett släkte av valnötsväxter. Alfaroa ingår i familjen valnötsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Valnötsväxter
Alfaroa